Мамацев — русифицированная версия абхазской фамилии Мамац-ипа (абх. Мамац-иԥа) . Имеется грузинская ветка ответвленной от абхазской фамилии. Огрузинившаяся ветка от абхазской фамилии звучит как  Мамацашвили

Фамилия 
 Мамацев, Дмитрий Осипович — Георгиевский кавалер; подполковник; 12 апреля 1878.
 Мамацев, Константин Христофорович (1818—1900) — генерал-лейтенант, участник покорения Кавказа и Крымской войны.

Топоним 
 Мамацев — хутор в Шовгеновском районе Республики Адыгея.